Zentralplatz steht für:
 den Hauptplatz eines Ortes, siehe Zentralplatz (Städtebau)

namentlich:
 Zentralplatz in Biel/Bienne, Kanton Bern
 Zentralplatz in Koblenz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Zentralplatz-Forschung (Archäologie Skandinaviens)
 Zentraler Ort (engl. central place)